Фута-Джаллон (інша назва — Середня Гвінея) — одна з географічних областей, гірський регіон в Гвінеї, частина Леоно-ліберійського височини.
 Імамат Фута-Джаллон — держава фульбе на території плато Фута — Джаллон в центрі сучасної Гвінеї у 18 — 19 ст.